Esther Vergeer ha battuto in finale Korie Homan 6–3, 6-3.

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2008